Vigilante peut désigner :
 Vigilante, un jeu vidéo d'arcade ;
 Vigilante, l'anglicisme signifiant auto-justice ;
 North American A-5 Vigilante, un avion embarqué à bord de porte-avions de l'US Navy ;
 Vigilante, un film réalisé par William Lustig en 1983 ;
 La Vigilante est une canonnière française ;
 Vigilante, un comics publié par DC Comics ;
 Le Vigilante (Y752), un bâtiment-école de la Marine nationale ;
The Vigilante, serial américain de 1947.